Szervánszky ist der Familienname folgender Personen:

 Endre Szervánszky (1911–1977), ungarischer Komponist
 Péter Szervánszky (1913–1985), ungarischer Violinist
 Valéria Szervánszky (* 1947), ungarischer Pianist